Hildemar ist der Name folgender Personen:

 Hildemar von Corbie († um 850), Mönch 
 Marquard Hildemar († 1300), Bürgermeister von Lübeck